Sipa Press, une agence française de photojournalisme fondée en 1973, propriété de Sipa news (DAPD) ;
 Sipa news (anciennement AP France), le service en français de l'agence de presse allemande DAPD ;
 Groupe SIPA - Ouest-France (Société d'investissements et de participations), groupe français fondé à la suite de la diversification des activités du journal Ouest-France ;
 Société industrielle pour l'aéronautique (SIPA), un ancien constructeur aéronautique français disparu en 1975 ;
 Saudi Industrial Property Authority (SIPA), organisme créé par le gouvernement d'Arabie saoudite en 2001 ;
 Sipa, un village en Estonie.